RC Winterthur steht für folgende Sportvereine:

 Radballclub Winterthur
 Rugby Club Winterthur